Trať 091 je či bylo označení více českých železničních tratí: 
 příměstský úsek Praha – Kralupy nad Vltavou trati 090 společně s městskou linkou z Hostivaře, od 15. 12. 2019
 Železniční trať Praha-Hostivař – Praha-Libeň – Roztoky u Prahy, od 13. 12. 2015, dříve ML, viz též  Železniční doprava v pražské aglomeraci#Městská železniční linka a Holešovická přeložka
 příměstský úsek Praha – Vraňany trati 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín, od prosince 2010 do 12. 12. 2015
 příměstský úsek Praha – Kralupy nad Vltavou trati 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín, do prosince 2010

091